Тита Тулум има више значења:

 Тита Тулум (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Тита Тулум (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику